Gedenkmuseum (Memorialmuseum) steht für:

 Memorialmuseum Alexandru Bellu in Urlați (Rumänien)  zur Ehren des Barons Alexandru Bellu
Unabhängigkeits-Gedenkmuseum
 Nikola-Tesla-Gedenkmuseum in Smiljan in Kroatien
Gedenkmuseum Ioan Slavici und Emil Montia Șiria  im Kastell Bohus in Șiria 
Čiurlionis-Memorialmuseum in Druskininkai, Litauen